Williamson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Graham Williamson
 Herbert Bennett Williamson
 Thomas Edward Williamson